MA-02 steht für:
 Gharb-Chrarda-Béni Hsen, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Oriental (Region), ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung